

Patronyme 

 Charles Kaisin (1972-), designer belge ;
 Lucien Kaisin (1874-1934), avocat, homme d'affaires et promoteur immobilier belge de la vie moderne en appartement.